Новгоро́дка — многозначный термин.

Нумизматика 
 Новгородка — новгородская серебряная деньга.

Населённые пункты

Россия 
 Новгородка — село в Свободненском районе Амурской области.
 Новгородка — деревня в Пушкиногорском районе Псковской области.
 Новгородка — деревня в Спировском районе Тверской области.

Украина 
 Новгородка — посёлок городского типа в Кировоградской области, административный центр Новгородковского района.